Lophocyonidae — вимерла родина котових хижаків з міоцену Європи.

Філогенетичне дерево:

Примітки 

Родини ссавців
Котовиді